Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 wurde am 11. und 13. August 1995 im Göteborger Ullevi-Stadion ausgetragen.

Weltmeister wurde der tschechische Titelverteidiger, Olympiasieger von 1992, Olympiazweite von 1988, WM-Dritte von 1987, EM-Dritte von 1994 und Weltrekordhalter Jan Železný. Silber ging an den britischen Olympiadritten von 1992 und zweifachen Europameister (1990/1994) Steve Backley. Der Deutsche Boris Henry, späterer Boris Obergföll, errang die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der bestehende WM-Rekord wurde zweimal verbessert, jeweils in der Qualifikationsgruppe B am 11. August.
 87,60 m – Boris Henry (), 1. Durchgang
 90,12 m – Jan Železný (), 2. Durchgang

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
37 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 82,00 m. Sieben Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 79,00 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
11. August 1995, 9:30 Uhr

Gruppe B 
11. August 1995, 11:30 Uhr

Finale 

13. August 1995, 16:00 Uhr

Video 
 5667 World Track and Field 1995 Hammer Men Tibor Gécsek, Video veröffentlicht am 25. März 2008 auf youtube.com, abgerufen am 3. Juni 2020

Weblinks 
 5th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 3. Juni 2020
 Men Javelin Throw Athletics V World Championship 1995 Goteborg (SWE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 3. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Gothenborg 1995, S. 202 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 3. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Männer